Taggart, telefilm scozzese
Taggart, film del 1964 del regista statunitense R.G. Springsteen

Cognome
 Gerry Taggart (1970), calciatore nordirlandese
 Jeremy Taggart (1975), batterista canadese
 Millee Taggart (1940), attrice e sceneggiatrice statunitense
 Tamara Taggart (1968), presentatrice televisiva canadese
 Thomas Taggart (1856-1929), politico statunitense

Nome
Taggart Romney (1970), imprenditore statunitense, figlio di Mitt Romney
Taggart Desmet (1982), hockeista su ghiaccio canadese

Toponimo
 Taggart (Stati Uniti), cittadina dell'Indiana, Stati Uniti d'America
 Taggart (Canada), città dell'Ontario, Canada